David Crawford kan syfta på bland andra:

*David Crawford (1665–1726), skotsk historiker
 David Crawford (1928–1981), brittisk diplomat